Petrákos est un nom propre grec qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Athanásios Petrákos (1954-), mathématicien et homme politique grec ;
  (1991-), footballeur grec ;
  (1988-), joueur de rugby anglais ;
  (1932-), archéologue allemand.

Patronyme grec